Campionato asiatico per club 2016 – torneo pallavolistico femminile
 Campionato asiatico per club 2016 – torneo pallavolistico maschile